Virtual Linhas Aéreas ou Virtual Airlines (inglês) é a designação de companhia aérea virtual, que simula uma companhia aérea (real ou fictícia) com objetivo de proporcionar uma opção de lazer diferenciada aos apaixonados por aviação, através de uma participação totalmente voluntária e gratuita, sendo apenas necessário a instalação de softwares gratuitos em seu computador ou notebook e, eventualmente, registro junto as empresas e órgãos virtuais. 

O propósito é disponibilizar aos pilotos virtuais uma companhia aérea com toda a infra-estrutura de uma companhia real, onde o piloto virtual deverá cumprir planos de voo, escalas, normatização real da aviação nacional e mundial, além de seguir um rigoroso regulamento, tornando assim o voo mais próximo do real.

Frota
Boeing

Ligações externas
https://pstair.com.br/ PSTAIR é uma empresa aérea virtual que utiliza como ambiente de simulação os softwares Laminar Research X-Plane e Lockheed Prepar3d em suas diferentes versões (aparentemente fora de operação).
http://www.golvirtual.com.br/ É um grupo de pessoas que amam a simulação de voo, que dedicam horas de sua vida voando e mantendo a Gol Virtual no ar. Para se cadastrar, o piloto tem que ter registro na IVAO ou VATSIM. O programa utilizado é o Kacars 
https://flygolv.com/br FLYGOLv é uma Companhia Aérea Virtual sem fins lucrativos que busca simular com a maior fidelidade possível as operações da GOL Linhas Aéreas Inteligentes. Conta com aproximadamente 120 membros que simulam através das redes de voo online IVAO e VATSIM, utilizando as plataformas Microsoft Flight Simulator, XPlane, Prepar3D e softwares próprios que deixam a simulação mais próxima da realidade
http://twoflexvirtual.com/ A TwoFlex Virtual é uma empresa aérea virtual que preza pela simulação inteligente em simuladores como Flight Simulator X, XPlane e Prepar3D. Contamos com (17) aeronaves Cessna 208. Acesse o site e confira, venha voar num ambiente de simulação séria e de amizade.

Itens Relacionados 

https://www.vatsim.net/ VATSIM (short for the Virtual Air Traffic Simulation Network) - Página em Inglê
https://ivao.aero/ IVAO (International Virtual Aviation Organisation)  - Página em Inglês
https://br.ivao.aero O projeto, totalmente altruísta, tem o objetivo de melhorar o conhecimento e aumentar o nível da qualidade da simulação tanto por parte dos pilotos como dos controladores virtuais.  Projeto atual da Academia Brasileira foi desenvolvido com o compromisso de disponibilizar e manter atualizados os materiais buscando a melhoria do conhecimento e aumento no nível da qualidade da simulação tanto por parte dos pilotos como dos controladores virtuais.

Microsoft Flight Simulator

Kacars

XPlane

Prepar3D 

Flight Simulator